Solo – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania synchronicznego, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1984. Eliminacje odbyły się 10 sierpnia, a finał został rozegrany 12 sierpnia.

Zanim rozegrano właściwą fazę zmagań, miały miejsce 8 sierpnia obowiązkowe ćwiczenia będące kwalifikacjami do zawodów w konkurencji zarówno indywidualnie, jak i w duetach. Do ćwiczeń zgłoszonych zostało 50 zawodniczek z 21 państw, z których każda reprezentacja mogła wystawić tylko jedną zawodniczkę do zmagań eliminacyjnych. Osiem najlepszych uczestniczek w fazie eliminacji awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Stanów Zjednoczonych Tracie Ruiz. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Kanady Carolyn Waldo, trzecią zaś reprezentująca Japonię Miwako Motoyoshi.

Wyniki

Ćwiczenia kwalifikacyjne 
Źródło:

Eliminacje i finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pływanie synchroniczne na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984